Primera fila puede hacer referencia a:

 Primera fila (música), formato musical de Sony Music, dentro del cual forman parte los siguientes álbumes en vivo:

 Primera fila: Vicente Fernández (2008).
 Primera fila: Thalía (2009).
 Primera fila: OV7 (2010).
 Franco de Vita en Primera fila (2011).
 Franco de Vita vuelve en: Primera fila (2013).
 Primera fila: Miguel Mateos (2011).
 Primera fila: Gigi D'Alessio (2012).
 Primera fila: Fey (2012).
 Primera fila: Sasha, Benny y Erik (2012). 
 Cristian Castro en Primera fila - Día 1 (2013).
 Cristian Castro en Primera fila: Día 2 (2014).
 Primera fila: La Oreja de Van Gogh (2013).
 Primera fila: La Guzmán (2013).
 Primera fila: Flans (2014).
 Primera fila: Ha*Ash. Hecho realidad (2014).
 Primera fila: Roberto Carlos (2015).
 Primera fila: Las tres grandes - Eugenia León, Tania Libertad, Guadalupe Pineda (2015).
 Primera fila: Sin Bandera. Una última vez (Encore) (2017).
 Primera fila: Bronco (2017).
 Primera fila: Yuri (2017).
 Primera fila: Yuridia (2017).

Además, puede hacer referencia a:

 Primera fila (programa de televisión) (1962-1965).